Центральная лига () — футбольная лига для резервных команд английских клубов, в основном для членов Футбольной лиги Англии.

Была основана в 1911 году. В первые годы своего существования в Центральной лиге играли как основные, так и резервные команды футбольных клубов. Однако после создания Третьего северного дивизиона Футбольной лиги в 1921 году в неё перешли все «основные команды» из Центральной лиги. После этого в Центральной лиге остались только резервные команды клубов. Со временем Центральная лига расширилась, и в ней выступали резервные команды практически всех профессиональных футбольных клубов из Северной Англии, Северного Уэльса и из Мидлендса; южные клубы выставляли свои резервные составы в .

В 1999 году была основана Премьер-лига для резервистов, в которую вошли резервные команды клубов, выступавших в двух высших дивизионах английского футбола, после чего количество команд в Центральной лиги уменьшилось. Начиная с сезона 2006/07 в Премьер-лиге для резервистов могли выступать только резервные команды команд высшего дивизиона, поэтому резервисты клубов Чемпионшипа вновь вступили в Центральную лигу.

31 декабря 2013 года Центральная лига подписала спонсорский контракт с Final Third Sports Media, после чего турнир начал официально именоваться как Final Third Development League.

11 июня 2014 года было объявлено, что лига расширится и впервые в своей истории превратится из регионального турнира в общенациональный начиная с сезона 2014/15. Для этого был создан дополнительный южный дивизион.

Чемпионы

1911—2016

Чемпионские титулы по клубам

Кубок Центральной лиги 
С 1996 года Центральная лига также проводит розыгрыш кубкового турнира, который называется «Кубок Центральной лиги» ().

Обладатели

Примечания

Ссылки 
 Центральная лига на сайте EFL.com 

 

Резервные футбольные лиги Англии